

Совно — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Совно — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Совно — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства